

Люцинув — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Люцинув — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства